

Geografia
 Bur – fiume della Siberia settentrionale (Russia)

Sigle 
 Biblioteca Universale Rizzoli – una collana della famiglia di editori Rizzoli
 Bollettino Ufficiale Regionale

Codici 
 BUR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Hollywood Burbank (Stati Uniti d'America)
 bur – codice ISO 639-2/B per la lingua birmana

Mitologia 
 Bur – una divinità della mitologia norrena

Altri progetti